Элорса:
 Элорса — город в Венесуэле.
 Элорса, Иниго (1963) — испанский самбист и дзюдоист.